Gartner může být:

 Gartner Inc. – americká společnost zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti IS/ICT technologií

příjmení osob
 Jakob Gartner (1861–1921) – přední rakouský architekt
 Kerrin Lee-Gartnerová (* 1966) – kanadská reprezentantka v alpském lyžování
 Mike Gartner (* 1959) – kanadský hokejista